

Lokalizacje

Niemcy 
 Staudach – dzielnica Kempten (Allgäu)
 Staudach – dzielnica Neumarkt-Sankt Veit
 Staudach-Egerndach – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Traunstein